

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martin, I“ beginnt.

Martin, I 



Martin, Ia 
 Martin, Ian (* 1946), britischer Menschenrechtler und UN-Funktionär
 Martin, Ian (* 1953), britischer Drehbuchautor

Martin, Il 
 Martin, Illa (1900–1988), deutsche Dendrologin, Naturschützerin und Zahnärztin

Martin, In 
 Martin, Ines (* 1964), deutsche Fußballtorhüterin
 Martin, Ingeborg, deutsche Schönheitskönigin und Fotomodell